Il tabellone singolare dell'IPP Trophy 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Roberto Argüello. In finale ha sconfitto Daniel Orsanic con il punteggio di 6-3, 6-0.

Teste di serie

  Christian Miniussi (secondo turno)
  Jan Siemerink (primo turno)
  Carlos Costa (secondo turno)
  Michael Tauson (quarti di finale)

  Arnaud Boetsch (primo turno)
  Christian Geyer (primo turno)
  Dmitrij Poljakov (primo turno)
  Sláva Doseděl (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

IPP Trophy 1990